Groote Gat (Dollard), hoofdvaargeul van de Dollard
 Groote Gat (Koewacht), een kreekrestant ten noorden van Koewacht
 Groote Gat (Oostburg), een kreek (Natura 2000-gebied) bij Oostburg
 Groote Gat (Sint Kruis), een kreek bij Sint Kruis (Nederland, bij Aardenburg)